Чемпионат мира по хоккею с шайбой среди женщин 2011 года в IV-м дивизионе под эгидой ИИХФ проходил с 27 марта по 1 апреля а в Рейкьявике (Исландия). Команда, занявшая первое место, получила право играть в группе A второго дивизиона чемпионата мира 2012 года.

Участвующие команды 

В чемпионате принимали участие 5 национальных команд — две из Европы, по одной из Азии, Океании, Африки. Сборная Республики Корея пришла из третьего дивизиона, остальные — с прошлого турнира четвёртого дивизиона.

Турнир

Таблица

Результаты 

Время местное (UTC+0).

Лучшие бомбардиры 

Примечание: И = Количество проведённых игр; Г = Голы; П = Голевые передачи; О = Очки; Штр = Штрафное время; +/− = Плюс-минус

По данным: IIHF.com

Лучшие вратари 

В списке вратари, сыгравшие не менее 40 % от всего игрового времени их сборной.

Примечание: ВП = Время на площадке; Бр = Броски по воротам; ПШ = Пропущено шайб; КН = Коэффициент надёжности; %ОБ = Процент отражённых бросков; И"0" = «Сухие игры»

По данным: IIHF.com

Индивидуальные награды 

Лучшие игроки по амплуа:
 Вратарь:  Шин Со Юнг
 Защитник:  Анна Агустдоттир
 Нападающий:  Эмма Грэй

Лучшие игроки в каждой команде по версии тренеров:
  Каритас Халлдорсдоттир
  Хвангбо Янг
  Эмма Грэй
  Магдолна Попеску
  Шэйлин Суонпол

Примечания

Ссылки 

 
 
 

Ж*4
Чемпионаты мира в Исландии
Международные соревнования по хоккею с шайбой в Исландии
Март 2011 года
Апрель 2011 года
Международные спортивные соревнования в Рейкьявике